Brezovica Žumberačka je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ozlja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 32 stanovnika te 13 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji